Матчи плей-офф ВНБА сезона 2000 проходили с 11 августа по 26 августа 2000 года. В плей-офф турнира по итогам регулярного первенства вышли по четыре лучших клуба из каждой конференции. Все раунды турнира проводились до 2-х побед. Чемпионом, в четвёртый раз в своей истории, стал клуб «Хьюстон Кометс», который со счётом 2:0 обыграл клуб «Нью-Йорк Либерти». «Хьюстон» в четвёртый раз вышел в финал ВНБА и четырежды становился триумфатором чемпионата, а «Нью-Йорк» в свою очередь в третий раз дошёл до решающей стадии плей-офф, но не имеет в своём активе ни одной победы. Самым ценным игроком финала стала Синтия Купер, завоевавшая этот почётный трофей в четвёртый раз подряд.

Сетка

Результаты

Полуфиналы Восточной конференции

Кливленд — Орландо — 2-1

Нью-Йорк — Вашингтон — 2-0

Полуфиналы Западной конференции

Лос-Анджелес — Финикс — 2-0

Хьюстон — Сакраменто — 2-0

Финалы конференций

Нью-Йорк — Кливленд — 2-1

Лос-Анджелес — Хьюстон — 0-2

Финал

Хьюстон — Нью-Йорк — 2-0

Ссылки 
 
 

ВНБА в сезоне 2000
Плей-офф ВНБА